Joanna Hogg (Londres, 20 de març de 1960) és una realitzadora i guionista de cinema britànica. En 2007, va dirigir la seva primera pel·lícula, Unrelated.

Televisió 
Després de deixar l'escola a la fi de la dècada de 1970, Hogg va treballar com a fotògrafa i va començar a rodar pel·lícules Super-8 després de manllevar una càmera del director britànic Derek Jarman, qui es va convertir en el seu mentor després d'haver-se conegut per casualitat en un cafè del Soho. Una de les seves pel·lícules, que tractava sobre l'escultura cinètica de l'artista Ron Haselden, li va fer obtenir una plaça per a estudiar direcció a la National Film and Television School. El 1986, la seva peça de graduació anomenada Caprice va ser protagonitzada per Tilda Swinton. Després de graduar-se, va dirigir diversos vídeos musicals per a artistes com Alison Moyet, i va aconseguir el seu primer encàrrec per a televisió: la direcció i escriptura d'un segment per a la minisèrie de Network 7, Flesh + Blood. A la dècada de 1990, Hogg va dirigir episodis de London Bridge, Casualty i London's Burning. També va dirigir l'especial de EastEnders anomenat EastEnders: Dot's Story (2003).

Quan a Hogg se li va preguntar sobre el tractament que reben les dones en el món de la televisió, Hogg va respondre: «En la televisió, les dones acostumen a estar a càrrec de programes factuals, per la qual cosa les hi sol encasellar. Les sèries de televisió que vaig dirigir, com London's Burning, normalment estaven dirigides per homes i els equips tècnics estaven formats principalment per homes. En la dècada de 1990, vaig haver de fer front a l'actitud dels homes de l'equip als qui no els agradava que una dona els digués què fer. Era esgotador. Havies d'entrar amb armadura, llista per a barallar. Ara vaig amb compte quan contracte als membres de l'equip. Soc al·lèrgica a aquesta mena d'actituds».

Carrera cinematogràfica

Caprice (1986) 
Joanna Hogg va dirigir amb vint-i-sis anys a la llavors desconeguda Titlda Swinton a Caprice, la seva peça de graduació, un curtmetratge de tot just 27 minuts. Aquest compte la història de Lucky, una dona jove que s'embarca en una aventura en el món de fantasia de Caprice, la seva revista de moda favorita.

S'ha descrit com l'encreuament d'"un somni surrealista en Technicolor", l'ús del qual del color recorda a les prodigioses pel·lícules del duo que formaven Michael Powell i Emeric Pressburger (Les sabatilles vermelles), amb el glamur de la dècada de 1980. El to obertament juganer d'aquest curtmetratge diferirà, no obstant això, de l'estil que caracteritzarà la seva filmografia posterior.

Unrelated (2007) 
En relació a aquest film, Hogg va dir: "Volia realitzar una pel·lícula fent tot el que em van dir que no podia fer en televisió". El seu primer llargmetratge no arribaria fins dècades després: Unrelated, que es va estrenar en 2007. Aquest film conta la història d'Anna (Kathryn Worth), una dona de mitjana edat, sense fills i en hores baixes amb el seu marit, que es va de vacances a la Toscana amb la seva amiga Verena (Mary Roscoe) i la seva família. A Anna no l'acompanya el seu marit, que ha decidit desmarcar-se del pla en l'últim moment. Allí, tots s'allotgen en una vila que aviat sembla tancar-se sobre els seus habitants i, ràpidament, es generen tota mena de tensions entre ells. En aquest entorn, un cosí dels fills de Verena, Oakley (Tom Hiddleston), es converteix en l'objecte de desig d'Anna. Així, a mesura que avanç el temps, passarà més temps amb els fills adolescents de Verena i Oakley, lliurant-se a l'hedonisme de la joventut. Així mateix, la companyia d'Oakley, pel qual sentirà una creixent tensió sexual, l'ajudarà a prendre consciència del que significa tant ésser jove com haver deixat de ser-ho.

La pel·lícula va ser aclamada per la crítica, estrenant-se en el Festival de Cinema de Londres (London Film Festival) en 2007, on es va alçar amb el premi FIPRESCI de la Crítica Internacional. No obstant això, Unrelated no es va arribar a estrenar en la majoria de sales britàniques fins a setembre de 2008. Entorn de la seva estrena va haver-hi molt de renou i molts crítics del sector es van referir a ella com la pel·lícula britànica més original de l'any. Aquests també van destacar la seva atmosfera i estil "poc britànics", comparant-la amb directors com Ozu, Chabrol i Rohmer. Amb aquest últim s'han traçat múltiples comparacions, especialment referent a una de les seves pel·lícules, El raig verd (1986), atès que comparteix molts trets amb el film que aquí es tracta: tots dos giren entorn de dones a la deriva, les respectives parelles de les quals les han deixat tirades a les portes de les vacances, i que passen l'estiu amb els seus amics a la recerca d'alguna mena de revelació, que ambdues, finalment, arriben a conèixer. Aquesta comparació també va ser observada per The Criterion Collection, quan va presentar tots dos films com una doble sessió titulada Bon Voyage Blues en la seva plataforma de visionament en línia The Criterion Channel. D'aquest, cal afegir que no és casualitat el semblant que comparteixen les actrius protagonistes de totes dues cintes, Kathryn Worth i Marie Rivière.

La mirada incisiva de Hogg s'exemplifica a la perfecció en les decisions tècniques que es van prendre durant la realització d'aquest film. Tant el treball de cambra, que observa als personatges des de la distància, com el disseny de so, que crea la sensació en l'espectador que està escoltant sense voler la conversa d'uns altres, contribueixen a crear aquesta atmosfera pròpia de l'estil de Hogg, que uns admiren i uns altres menyspreen. Aquesta atmosfera és la que, en aquest cas, afavoreix la concepció d'Unrelated com un estudi del comportament humà civilitzat i, en concret, com un estudi realitzat amb una precisió i exactitud clíniques i que, malgrat o gràcies a la distància, se sent com a veraç.

El film es va rodar amb baix pressupost i en localització, emprant una càmera Sony Z1.

En la llista "Top 100 pel·lícules de la dècada" que va publicar The Guardian el desembre de 2009, els seus crítics van situar Unrelated en la posició 21a, convertint-se en el film britànic que ocupava el lloc més elevat d'entre la resta que figuraven en la llista.

Archipelago (2010) 
El segon llargmetratge de Hogg, Archipelago, es va estrenar en el Festival de Cinema de Londres de 2010, on va ser candidata a Millor Pel·lícula. Posteriorment, va comptar amb una més àmplia distribució, estrenant-se en la major part de les sales del Regne Unit el 4 de març de 2011, de la mà d'Artificial Eye.

Aquest film novament gira entorn d'una família de classe mitjana que es dona cita per a unes vacances en Tresco, una de les illes Sorlingas pertanyents al comtat de Cornualla. Patricia (Kate Fahy) i els seus dos fills adults, Edward (Tom Hiddleston) i Cynthia (Lydia Leonard), han llogat una casa a l'illa, on s'instal·len mentre esperen l'arribada del marit de Patricia, Will. La família és atesa per Rose (Amy Lloyd), una alegre i jove cuinera que ràpidament congenia amb Edward, però que, en canvi, desagrada a Cynthia, per formar part del servei. I és aquí, en l'agrest paisatge de l'illa de Tresco, on aquests individus conviuen en un entorn de falsa tranquil·litat, que aviat degenera a un estat de crispació. Aquí és on els protagonistes d'aquesta història descobreixen que, malgrat ser família, són uns complets desconeguts i que el respecte que es professaven no era més real que les visions que tenien els uns dels altres, és a dir, artificioses i hipòcrites.

Caldria destacar que en el tràiler de la pel·lícula, quan es presenta el títol del film, Archipelago, també figura la descripció del terme: "un grup d'illes disseminades en una gran massa d'aigua". Això és important perquè probablement no sols fa al·lusió a l'illa de Tresco i a l'arxipèlag que constitueixen les illes Sorlingas, sinó també a la condició dels protagonistes d'aquest relat, que són com a illes separades les unes de les altres, sense cap possibilitat de remeiar la distància.

Hogg va reconèixer haver tingut al cap Stromboli, terra de Déu (1950) i, en concret, l'escena de la pesca de la tonyina, quan va rodar l'escena de caça del seu film Archipelago. La va utilitzar com a referència, en tant que li semblava admirable la capacitat de Rossellini per a convertir un simple acte com la pesca en una cosa tan pertorbadora i xocant i perquè, així mateix, aquest moment constituís un punt clau del qual derivar el drama.

Exhibition (2013) 
La seva tercera pel·lícula, Exhibition, va ser protagonitzada per la cantant Viv Albertine i l'artista conceptual Liam Gillick, així com pel freqüent col·laborador de la directora, Tom Hiddleston. La pel·lícula es va estrenar en el Festival Internacional de Cinema de Locarno en 2013 i, el 25 d'abril de 2014 es va estrenar al Regne Unit, distribuïda així mateix per Artificial Eye. Peter Bradshaw, crític de cinema del periòdic britànic The Guardian, es va referir a la pel·lícula com "un enigma cinematogràfic magistral", atorgant-li les cinc estrelles.

En Exhibition, Hogg aborda per primera vegada el concepte de "llar" des de la seva concepció més física, a través de la història d'una parella d'artistes en la cinquantena i sense fills, D (Viv Albertine) i H (Liam Gillick) - així és com s'identifica als protagonistes - que viuen junts, encara que separats, i solos en una austera, freda i ultramoderna casa londinenca. La veritat és que, malgrat habitar la mateixa casa, cadascun treballa en un pis diferent, emprant un intèrfon per a comunicar-se entre si. H és molt més reeixit que D, l'art del qual encara no ha trobat un públic afí, cosa per la qual no haurien de preocupar-se cap dels dos, perquè es dóna a entendre que no caminen mancats de recursos econòmics. No obstant això, d'aquest desequilibri es deriva un malestar; es respira certa tensió en l'aire, en cada conversa, en cada interacció. El comportament de tots dos és estrany, però encara ho és més el que vulguin mudar-se després d'haver viscut tants anys en aquesta casa, a la qual clarament han prestat tan notable atenció. Segons sembla, ja han trobat un lloc al qual mudar-se. Aquest desig injustificat ha de ser simptomàtic d'alguna mena de crisi en el si de la parella. Però, exactament, per què volen mudar-se? 

Tot és molt estrany i, com de costum, l'incomprensible descol·loca, però també espanta. No obstant això, aquesta incertesa és modelada per Hogg i, d'alguna manera, transcendeix el mitjà. Sembla que en aquest context d'alienació, en aquesta casa que no se sap molt bé si actua com a presó o refugi, D troba una manera de sobrevenir la crítica situació en la qual es troba la seva relació amb H a través del seu art, reconnectant a través d'ell amb "la intimitat del seu cos". Hogg es va referir al personatge de Viv Albertine en aquest film, dient: "Volia mostrar un personatge femení que no tingués fills, però que tingués un fort instint maternal. Ella dirigeix aquesta atenció cap a la casa i el seu marit, i es posa nerviosa quan aquest marxa de la casa o quan la posa en venda. Però també és una artista i necessita un espai per a la seva creativitat. Això es converteix en un repte per a ella, atès que ha de trobar la manera d'equilibrar tots aquests diferents rols".

Hogg és coneguda per barrejar actors professionals i no professionals. Ja ho va fer en el seu anterior llargmetratge, Archipelago, en donar-li un paper al pintor de paisatges Christopher Baker, i el va tornar a fer amb Exhibition, film els protagonistes del qual són interpretats per la cantant (membre de la banda de punk rock The Slits), escriptora i directora Viv Albertine i per l'artista conceptual Liam Gillick.

En la totalitat de l'obra de Hogg, la localització sempre ha jugat un paper de summa importància, en primer lloc, perquè sol ser el punt a partir del qual desenvolupa qualsevol pel·lícula. De fet, ja quan escrivia el guió d'Archipelago, ho va fer pensant específicament en Tresco, encara sense saber si li concedirien el permís per a rodar a l'illa. En el cas d'Exhibition, la directora ja coneixia l'arquitecte de la casa abans de si més no saber que voldria rodar la pel·lícula aquí.

Pel que fa al guió, la directora va preferir no donar-los als actors diàlegs que memoritzar, sinó que es va limitar a escriure el que volia aconseguir en cada escena, per a després retirar-los aquesta informació i perquè així treballessin de forma més natural i les interpretacions es nodrissin de les seves pròpies impressions. Així mateix, el guió es desenvolupa en diferents plans: realitat, somni i record, cosa que la directora va considerar com un repte, recurs narratiu que va justificar en referir-se a la casa com "un contenidor dels somnis i records dels personatges".

The Souvenir (2019) 
El quart llargmetratge de la directora, The Souvenir, ha estat el primer a gaudir de veritable repercussió internacional, rebent una àmplia distribució a les sales estatunidenques, i estrenant-se en el Festival de Cinema de Sundance en 2019, on es va alçar amb el Gran Premi del Jurat. Així mateix, al novembre de 2019, The Souvenir es va projectar en el Festival de Cinema de Sevilla, on se li va dedicar una retrospectiva a la seva directora.

El títol es refereix a la pintura homònima del pintor del Rococó francès Jean-Honoré Fragonard, entorn de la qual gira una seqüència del film. Aquest tracta sobre una jove cineasta, Julie, que intenta trobar el seu camí, al mateix temps que lídia amb la relació tòxica que manté amb un home major que ella. El film constitueix una excepció en la filmografia de la directora, en tant que es tracta d'un drama amb tints autobiogràfics, la qual cosa afecta el plantejament de la pel·lícula, que "s'allunya d'aquella fredor distant que podia apreciar-se en els seus anteriors llargmetratges i entra directament en el terreny del personal". Aquí la cambra és més pròxima, buscant mostrar els sentiments dels personatges des d'una distància absolutament natural. Un retrat d'una relació de codependència, en què record i realitat no sempre es corresponen, arran de la inherent subjectivitat associada a l'experiència personal, així com a la mal·leabilitat de la memòria.

Hogg construeix amb mestratge un film que transcendeix la seva pròpia narrativa i es converteix en una reflexió sobre l'art, el cinema, la realitat, el record i el pas del temps, així com sobre la perspectiva que aquest últim atorga. Una reflexió sobre les relacions que es configuren entre aquests conceptes, a vegades d'imitació, unes altres de reinvenció. Els propis protagonistes del film es debaten sobre el propòsit del cinema, la qual cosa ha de mostrar i de quina forma. Es plantegen qüestions com, per exemple, si és vàlida l'autoficció o si ho és entendre el cinema no sols com un mitjà d'expressió, sinó també com a teràpia per al cineasta, com ja va suggerir el director suec Ingmar Bergman.

Així mateix, el film implementa una sèrie d'elements que contribueixen a la identificació Julie-Joanna que van des de la recuperació de metratge que la jove directora va rodar amb la seva càmera Super 8 en la dècada de 1980, fins a la reconstrucció exacta del pied-à-terre de Knightsbridge en el qual vivia Hogg durant la seva etapa d'estudiant. També s'hi incorporen velles cartes dirigides, finalment, tant a Julie com a Joanna.

Aquest llargmetratge, en el qual Hogg reuneix un elenc excepcional, està protagonitzat per la prometedora debutant Honor Swinton Byrne, fillola de la directora i filla de Tilda Swinton, la protagonista de Caprice, qui novament es reuneix amb la directora en aquesta cinta, en la qual encarna a la mare de Julie. Hogg va dir: "Titlla va conèixer a la meva mare, i ha barrejat a la meva i a la seva per a construir el personatge", la qual cosa va contribuir a la confusió de realitat i ficció a un altre nivell. El britànic Tom Burke interpreta a Anthony, l'amant de Julie. Aquesta decisió de càsting no va ser arbitrària; Hogg buscava a un professional, ja que creia que la manera com el seu amant es presentava era summament teatral i falsària, una actuació. Per contra, Hogg necessitava a una no professional per a interpretar el paper de Julie. Titlla Swinton va apuntar: "Joanna volia algú que no fos una actriu i que en cap moment hagués volgut ser actriu i que, no obstant això, se sentís còmoda i relaxada davant una cambra. La gent que ara té dinou o vint anys estan molt més acostumada a veure's en fotos que qualsevol persona en els 80, però Joanna estava buscant algú que no tingués una cara de selfie." Hogg, no obstant això, no va pensar immediatament en la seva fillola per al paper.

Hogg va convidar als actors principals a examinar acuradament els seus diaris i cartes, perquè poguessin entendre personalment els personatges que interpretarien. Així mateix, com va succeir en Exhibition, moltes de les escenes es van construir senzillament al voltant d'una idea, a partir de la qual Burke i Swinton Byrne havien d'improvisar, la qual cosa va afegir una nova capa de realisme al relat.

The Souvenir va comptar amb la participació de l'aclamat cineasta novaiorquès Martin Scorsese en la seva producció executiva i va ser distribuïda per A24.

The Souvenir: Part II (2020) 
Ja des d'un principi, Hogg va concebre The Souvenir com un díptic, com una història que es dividiria en dues pel·lícules. Així doncs, The Souvenir: Part II, constitueix la continuació de la història de Julie. D'aquesta manera, la cinta torna a estar protagonitzada per Honor Swinton Byrne. També reapareixeran en aquesta segona part Titlla Swinton ,l'actor i director Richard Ayoade, i l'actriu Ariane Labed. A més, hi haurà noves incorporacions a l'elenc com Joe Alwyn, Charlie Heaton i Harris Dickinson.

Actualment, The Souvenir: Part II està en fase de postproducció.

Estil 
L'estil de Hogg està influenciat per directors com Éric Rohmer i Yasujirō Ozu. El cinema de Hogg es caracteritza per l'ús de plans seqüència, una càmera gairebé estàtica i normalment distant, i per aprofitar la llum natural disponible. En les seves pel·lícules barreja actors professionals i no professionals, com ja feia Roberto Rossellini, a partir de la premissa personal que això confereix un major realisme al relat. A més, la directora sol aïllar al seu repartiment i equip en un sol lloc durant tot el rodatge per a, així, "contenir l'energia".

La seva representació de personatges de classe mitjana ha portat a alguns crítics a veure el seu treball com la punta de llança d'un nou tipus de realisme social al cinema britànic, que recorda a la retòrica de cineastes com Michelangelo Antonioni i Luchino Visconti.

Ràdio 
En 2015, Hogg va dirigir el guió adaptat no produït de Harold Pinter d'un relat curt de Karen Blixen per a Radi 4, adaptant el guió juntament amb el productor Laurence Bowen. Va ser protagonitzat per Lydia Leonard, qui va treballar amb Hogg en Archipelago, i Bertie Carvel.

Chantal Akerman NOW i A Ens Amours 
A l'octubre de 2015, Hogg va ser comissària de l'exposició retrospectiva de l'obra d'instal·lació de la cineasta Chantal Akerman, "Chantal Akerman NOW" en la Ambika P3 Gallery. Aquesta va ser la culminació d'una retrospectiva de l'obra de Akerman que es va desenvolupar al llarg de dos anys, la qual Hogg havia programat juntament amb Adam Roberts, amb qui va fundar el col·lectiu de cinema A Ens Amours en 2011. El col·lectiu està "dedicat a la programació que se sol passar per alt, que normalment no s'exhibeix o al cinema especialment potent". En una entrevista, Hogg va dir que "està creixent una nova generació que realment desconeix el treball de directors com Tarkovsky". Intentar posar fi a aquesta ignorància va ser una de les principals qüestions que la van motivar a crear aquest col·lectiu.

Crèdits en televisió 
 Flesh + Blood (Minisèrie per a Network 7) Channel Four (1988)
 Kersplat (6 episodis) Channel Four (1991)
 Dansi Eight BBC (1992)
 Going Underground Carlton Television (1992)
 Oasi (Drama en 10 parts) Carlton Television (1992)
 London Bridge Carlton Television (16 episodis entre 1995 i 1996)
 Staying Alive (2 episodis) LWT (1997)
 Casualty (Sèrie de televisió) BBC (1997-1998)
 London's Burning LWT (1999)
 Reach for the Moon (3 episodis) LWT (2000)
 EastEnders: Dot's Story BBC (2003)

Filmografia

Referències 

Pàgines amb traduccions sense revisar
Directors de cinema londinencs
Guionistes anglesos